Markus Västilä, född 30 november 1992 i Tammerfors, är en finsk ishockeyspelare som för närvarande spelar för Koovee i Mestis. Västiläs moderklubb är Ilves med vilka han spelat i FM-ligan. Han har också spelat för Kookoo i samma liga, med Lempäälän Kisa, Kookoo och Heinolan Peliitat i Mestis, med Hudiksvalls HC och Nybro Vikings IF i Hockeyettan samt med HC Nove Zamky i Tipos Extraliga.

Klubbkarriär

Källor

Födda 1992
Levande personer
Män
Personer från Tammerfors
Spelare i Heinolan Peliitat
Spelare i Hudiksvalls HC
Spelare i Ilves
Spelare i Kookoo
Spelare i Kooveen jääkiekko
Spelare i Lempäälän Kisa
Spelare i Nokian Pyry
Spelare i Nybro Vikings
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare